Placynthium är ett släkte av lavar. Placynthium ingår i familjen Placynthiaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Placynthium